Крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» начала свою работу в Москве в 1936 году с создания мультфильма «В Африке жарко». За более чем 80-летнюю историю студия выпустила более 1500 рисованных и кукольных мультипликационных фильмов.

Ниже приведен список известных мультфильмов студии «Союзмультфильм», отсортированный по времени создания. Также доступны списки, сортированные по названию и по десятилетиям создания.



1930-е

1936 

 В Африке жарко
 Возвращённое солнце
 Колобок
 Лиса-строитель
 Отважный моряк
 Слонёнок

1937 

 Волшебная флейта
 Дед Мороз и серый волк
 Заяц-портной
 Здесь не кусаются
 Кот в сапогах
 Котофей Котофеевич
 Красная шапочка
 Любимец публики
 Негритянская сказка
 Незваный гость
 Привет героям!
 Сладкий пирог
 Храбрый заяц
 Шумное плавание

1938 

 Журнал Политсатиры № 1
 Ивашко и Баба-Яга
 Кошкин дом
 Курица на улице
 Лгунишка
 Маленький Мук
 Мальчик-с-пальчик
 Охотник Фёдор
 Почему у носорога шкура в складках?
 Сказка о добром Умаре
 Сказка про Емелю
 Три мушкетёра
 Трудолюбивый петушок и беспечные мышки

1939 

 Боевые страницы
 Воинственные бобры
 Дед Иван
 Дядя Стёпа
 Лимпопо
 Мойдодыр
 Победный маршрут
 Таёжные друзья

1940-е

1940 

 И мы на Олимпиаду
 Ивась
 Любимые герои
 Медвежонок
 Сказка о попе и его работнике Балде

1941 

 Бармалей
 Муха-Цокотуха
 Били! Бьём! Будем бить!
 Журнал Политсатиры № 2
 Не топтать фашистскому сапогу нашей родины
 Слон и Моська
 Стервятники

1942 

 Ёлка (Новогодняя сказка)
 Киноцирк
 Лиса, заяц и петух
 Сластёна

1943 
 Сказка о царе Салтане
 Одна из многих (Мосэнерго)

1944 

 Краденое солнце
 Музыкальная шутка
 Орёл и крот
 Песня о Чапаеве
 Синдбад-Мореход
 Синица
 Телефон

1945 

 Дом № 13
 Зимняя сказка
 Пропавшая грамота
 Теремок

1946 

 Весенние мелодии
 Лиса и дрозд
 Орлиное перо
 Павлиний хвост
 Песенка радости
 Тихая поляна
 У страха глаза велики

1947 

 Белое золото (Хлопок)
 Весёлый огород
 Квартет
 Конёк-Горбунок
 Путешествие в страну великанов
 Тебе, Москва!

1948 

 Кем быть?
 Машенькин концерт
 Новогодняя ночь
 Охотничье ружьё
 Первый урок
 Серая Шейка
 Сказка о солдате
 Сказка старого дуба
 Слон и муравей
 Федя Зайцев
 Цветик-семицветик
 Чемпион

1949 

 Весенняя сказка
 Гуси-лебеди
 Кукушка и скворец
 Лев и заяц
 Мистер Уолк
 Полкан и Шавка
 Скорая помощь
 Часовые полей
 Чудесный колокольчик
 Чужой голос

1950-е

1950 

 Волшебный клад
 Девочка в цирке
 Дедушка и внучек
 Дудочка и кувшинчик
 Жёлтый аист
 Когда зажигаются ёлки
 Крепыш
 Кто первый?
 Лиса-строитель
 Олень и Волк
 Сказка о рыбаке и рыбке
 Чудо-мельница

1951 

 Высокая горка
 Друзья-товарищи
 Лесные путешественники
 Ночь перед Рождеством
 Помни и соблюдай правила пожарной безопасности
 Сердце храбреца
 Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях
 Таёжная сказка

1952 

 Аленький цветочек
 Валидуб
 Зай и Чик
 Каштанка
 Сармико
 Снегурочка

1953 

 Братья Лю
 Волшебная птица
 Волшебный магазин
 Ворона и лисица, кукушка и петух
 Крашеный лис
 Лесной концерт
 Непослушный котёнок
 Полёт на Луну
 Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
 Храбрый Пак

1954 

 В лесной чаще
 Два жадных медвежонка
 Злодейка с наклейкой
 Золотая антилопа
 Карандаш и Клякса — весёлые охотники
 Козёл-музыкант
 Мойдодыр
 На даче
 На лесной эстраде
 Опасная шалость
 Оранжевое горлышко
 Подпись неразборчива
 Соломенный бычок
 Стрела улетает в сказку
 Танюша, Тявка, Топ и Нюша
 Три мешка хитростей
 Царевна-лягушка

1955 

 Баллада о столе
 Заколдованный мальчик
 Мишка-задира
 Необыкновенный матч
 Ореховый прутик
 Остров ошибок
 Пёс и кот
 Петушок — золотой гребешок
 Снеговик-почтовик (Новогодняя сказка)
 Стёпа-моряк
 Трубка и медведь
 Упрямое тесто
 Храбрый заяц
 Четыре монеты
 Это что за птица?
 Юля-капризуля

1956 

 Аист
 В яранге горит огонь
 Гадкий утёнок
 Двенадцать месяцев
 Девочка в джунглях
 Колобок
 Кораблик
 Лесная история
 Маленький Шего
 Миллион в мешке
 Небесное созданье
 Палка выручалка
 Пирожок
 Приключения Мурзилки
 Сказка о попе и о работнике его Балде
 Старые знакомые
 Чудесный колодец
 Шакалёнок и верблюд

1957 

 В некотором царстве…
 В одной столовой…
 Верлиока
 Волк и семеро козлят
 Воплощённая мечта
 Дитя солнца
 Знакомые картинки
 Исполнение желаний
 Наше солнце
 Опять двойка
 Песня о дружбе
 Почему ушёл котёнок
 Привет друзьям!
 Сказка о Снегурочке
 Слово имеют куклы
 Снежная королева
 Тихая пристань
 Храбрый оленёнок
 Чудесница
 Шестому всемирному

1958 

 Грибок-теремок
 Золотые колосья
 Кошкин дом
 Краса ненаглядная
 Круговая панорама
 Лиса и волк
 Мальчик из Неаполя
 Мы за солнышком идём
 На перекрёстке
 Первая скрипка
 Петя и волк
 Петя и Красная Шапочка
 Сказка о Мальчише-Кибальчише
 Сказ о Чапаеве
 Спортландия
 Старик и журавль
 Тайна далёкого острова
 Три медведя

1959 

 Али-Баба и сорок разбойников
 Вернулся служивый домой
 Влюблённое облако
 День рождения
 История Власа — лентяя и лоботряса
 Легенда о завещании мавра
 Новогоднее путешествие
 Пересолил
 Похитители красок
 Приключения Буратино
 Ровно в три пятнадцать
 Скоро будет дождь
 Три дровосека
 Я был спутником Солнца
 Янтарный замок

1960-е

Винтик и Шпунтик — весёлые мастера
 Железные друзья
 Золотое пёрышко
 Конец Чёрной топи
 Королевские зайцы
 Лиса, бобёр и другие
 Машенька и медведь
 Мук (Мультипликационный Крокодил) № 1
 Мук (Мультипликационный Крокодил) № 2
 Мук (Мультипликационный Крокодил) № 3
 Мурзилка и великан
 Мурзилка на спутнике
 Муха-Цокотуха
 Непьющий воробей
 Петя-Петушок
 Про козла
 Прочти и катай в Париж и Китай
 Разные колёса
 Светлячок № 1. Весёлые картинки
 Секрет воспитания
 Старик перекати-поле
 Три зятя
 Тринадцатый рейс
 Человечка нарисовал я
 Это дело не моё

1961 

 Большие неприятности
 Впервые на арене
 Дорогая копейка
 Дракон
 Заокеанский репортёр
 Ключ
 Козлёнок
 Кто самый сильный?
 Мук (Мультипликационный Крокодил) № 4
 Мук (Мультипликационный Крокодил) № 5
 Мук (Мультипликационный Крокодил) № 6
 Муравьишка-хвастунишка
 Незнайка учится
 Новичок
 Семейная хроника
 Стрекоза и муравей
 Три пингвина
 Фунтик и огурцы
 Чиполлино

Банальная история
 Баня
 Две сказки
 Дикие лебеди
 Живые цифры
 Зелёный змий
 История одного преступления
 Королева Зубная щётка
 Кто сказал «мяу»?
 Летающий пролетарий
 Мир дому твоему
 Небесная история
 Обида
 Путешествие в апрель
 Светлячок № 2
 Сказка про чужие краски
 Слова и буквы (Фитиль № 4)
 Случай с художником
 Только не сейчас
 Чудесный сад
 Юбилей (Фитиль № 5)

1963 

 Акционеры
 Африканская сказка
 Бабушкин козлик. Сказка для взрослых
 Баранкин, будь человеком!
 Беги, ручеёк!
 Большой фитиль
 Внимание! В городе волшебник!
 Вот так тигр!
 Дочь солнца
 Как котёнку построили дом
 Ку-ка-ре-ку!
 Куриная принципиальность (Фитиль № 16)
 Миллионер (Большой фитиль)
 Мистер Твистер
 Москвичок
 Мы такие мастера
 Проверьте ваши часы
 Светлячок № 3
 Светлячок № 4. Наш карандаш
 Свинья-копилка
 Сказка о старом кедре
 Следопыт
 Снежные дорожки
 Тараканище
 Три толстяка
 Хочу быть отважным
 Шутки

1964 

 Алёшины сказки
 Вдвое больше (Фитиль № 27)
 Дело №_
 Дюймовочка
 Дядя Стёпа — милиционер
 Жизнь и страдания Ивана Семёнова
 Кот-рыболов
 Кто виноват?
 Кто поедет на выставку?
 Левша
 Лягушонок ищет папу
 Можно и нельзя
 На краю тайны
 Новый дом
 Петух и краски
 Почта
 Светлячок № 5
 Ситцевая улица
 Следы на асфальте
 Страна Оркестрия
 Топтыжка
 Храбрый портняжка
 Шайбу! Шайбу!

1965 

 Автомат
 Ваше здоровье!
 Вовка в Тридевятом царстве
 Вот какие чудеса
 Всё в ажуре (Фитиль № 39)
 Где я его видел?
 Горячий камень
 Гунан-Батор
 Добрыня Никитич
 За час до свидания
 Здравствуй, атом!
 Как один мужик двух генералов прокормил
 Каникулы Бонифация
 Картина
 Лягушка-путешественница
 Медвежонок на дороге
 Наргис
 Ни Богу, ни Черту
 Пастушка и трубочист
 Песня летит по свету
 Портрет
 Приключения запятой и точки
 Рикки-Тикки-Тави
 Светлячок № 6
 Странички календаря
 Чьи в лесу шишки?

1966 

 Автомобиль, любовь и горчица
 Агент Г. С.
 Букет
 Главный звёздный
 Гордый кораблик
 Дорогая дорога (Фитиль № 46)
 Жёлтик
 Жил-был Козявин
 Жу-жу-жу
 Знакомые лица
 Иван Иваныч заболел…
 Лишние люди (Фитиль № 53)
 Мой зелёный крокодил
 Окно
 Поди туда, не знаю куда
 Потерялась внучка
 Про бегемота, который боялся прививок
 Про злую мачеху
 Происхождение вида
 Рай в шалаше
 Самый, самый, самый, самый
 Светлячок № 7
 Сегодня день рождения
 Собачий бред (Фитиль № 054)
 Тимошкина ёлка
 Хвосты
 Человек в рамке
 Это не про меня
 Я жду птенца

1967 

 Будильник
 Варежка
 Гора динозавров
 Зеркальце
 Как стать большим
 Кузнец-колдун
 Легенда о Григе
 Легенда о злом великане
 Маугли. Ракша
 Машинка времени
 Межа
 Отелло-67
 Паровозик из Ромашкова
 Песенка мышонка
 Песня о соколе
 Приключения барона Мюнхаузена
 Пророки и уроки
 Раз-два, дружно!
 Сказка о золотом петушке
 Сказки для больших и маленьких
 Скамейка
 Слонёнок
 Франтишек
 Честное крокодильское!
 Четверо с одного двора
 Шесть Иванов — шесть капитанов
 Шпионские страсти

1968 

 25-е, первый день
 Белая шкурка
 Дважды два (Фитиль № 71)
 Калейдоскоп-68
 Клубок
 Козлёнок, который считал до десяти
 Комедиант
 Кот в сапогах
 Кот, который гулял сам по себе
 Малыш и Карлсон
 Матч-реванш
 Маугли. Похищение
 Не в шляпе счастье
 Орлёнок
 Осторожно, щука!
 Пингвины
 Русалочка
 Самый большой друг
 Светлячок № 8
 Случилось это зимой
 Соперники
 Старые заветы
 Стеклянная гармоника
 Фильм, фильм, фильм
 Хочу бодаться!
 Чертовщина (Фитиль № 077)
 Чуня

1969 

 Антошка — Весёлая карусель № 1
 Бабушкин зонтик
 Балерина на корабле
 Бременские музыканты
 В стране невыученных уроков
 Великие холода
 Винни-Пух
 Возвращение с Олимпа
 Времена года
 Девочка и слон
 Дед Мороз и лето
 Десять лет спустя
 Дети и спички
 Доисторическая новинка (Фитиль № 081)
 Есть ли жизнь на Марсе (Фитиль № 080)
 Жадный Кузя
 Заколдованный круг (Фитиль № 079)
 Золотой мальчик
 Капризная принцесса
 Крокодил Гена
 Крылья дядюшки Марабу
 Лиса, медведь и мотоцикл с коляской
 Мозаика — Весёлая карусель № 1
 Маугли. Последняя охота Акелы
 Маяковский смеётся
 Мы ищем кляксу
 Ну, погоди! (выпуск 1)
 Ну, Погоди! — Весёлая карусель № 1
 Пластилиновый ёжик
 Райское место (Фитиль № 086)
 Рисунок на песке
 Рассеянный Джованни — Весёлая карусель № 1
 Сказка про колобок
 Снегурка
 Совесть заела (Фитиль № 090)
 Солнечное зёрнышко
 Странная птица
 Украденный месяц
 Умка
 Фальшивая нота
 Что такое хорошо и что такое плохо

1970-е

1970 

 Безответственный ответственный (Фитиль № 100)
 Бобры идут по следу
 Быль-небылица
 Внимание, волки!
 Два весёлых гуся — Весёлая карусель № 2
 Дядя Миша
 Калейдоскоп-70. Дедка и репка
 Калейдоскоп-70. Жертва стандарта
 Калейдоскоп-70. Просмотрел
 Карлсон вернулся
 Катерок
 Кентервильское привидение
 Лесная хроника
 Маугли. Битва
 Метеор на ринге
 Мой друг Мартын
 Небылицы — Весёлая карусель № 2
 Ну, погоди! (выпуск 2)
 Обезьяна с острова Саругасима
 Отважный Робин Гуд
 Перед экзаменом (Фитиль № 096)
 Письмо
 По собственному желанию (Фитиль № 097)
 Приключения Огуречика
 Рассказы старого моряка
 Самый главный
 Самый первый — Весёлая карусель № 2
 Синяя птица
 Сказка сказывается
 Сладкая сказка
 Умка ищет друга
 Это в наших силах
 Юноша Фридрих Энгельс
 Я нарисую солнце

1971 

 Алло! Вас слышу!
 Аргонавты
 Без этого нельзя
 Винни-Пух идёт в гости
 Генерал Топтыгин
 Голубой метеорит — Весёлая карусель № 3
 Добился своего (Фитиль № 109)
 Золочёные лбы
 Из-за царапины (Фитиль № 115)
 Как мы весну делали
 Как ослик счастье искал
 Калейдоскоп-71. Шкаф
 Край земли
 Лабиринт
 Лошарик
 Маугли. Возвращение к людям
 Мячик и мальчик
 Ну, погоди! (выпуск 3)
 Ну, погоди! (выпуск 4)
 Огонь
 Песни огненных лет
 Петрушка
 Приехали-уехали (Фитиль № 113)
 Приключения красных галстуков
 Разгром — Весёлая карусель № 3
 Рассказы старого моряка. Необитаемый остров
 Рыжий, рыжий, конопатый — Весёлая карусель № 3
 Самый младший дождик
 Сдавайте стеклотару
 Себе дороже (Фитиль № 105)
 Сердце
 Сеча при Керженце
 Скрипка пионера
 Слово о хлебе
 Снежные люди
 Старая игрушка
 Терем-теремок
 Только для взрослых (выпуск 1)
 Три банана
 Урок не впрок
 Чебурашка
 Чужие следы

1972 

 Аве Мария
 Бабочка
 В гостях у лета
 В тридесятом веке
 Весёлый старичок — Весёлая карусель № 4
 Весёлые ребята (Фитиль № 126)
 Ветерок
 Винни-Пух и день забот
 Волшебная палочка
 Выше голову!
 Грабёж среди белого дня (Фитиль № 117)
 Заветная мечта
 Зелёный кузнечик
 Индекс
 Как машина заболела
 Коля, Оля и Архимед
 Край, в котором ты живёшь
 Куда летишь, Витар?
 Мама
 Мастер из Кламси
 Новогодняя сказка
 Ну, погоди! (выпуск 5)
 Песня о юном барабанщике
 Плюс электрификация
 Просчитался
 Про чудака лягушонка — Весёлая карусель № 4
 Рассказы старого моряка. Антарктида
 Русские напевы
 С Днём Рождения
 Ты враг или друг?
 Утёнок, который не умел играть в футбол
 Фаэтон — сын солнца
 Фока — на все руки дока
 Хомяк-молчун — Весёлая карусель № 4
 Экспонат (Фитиль № 121)

1973 

 Аврора
 Айболит и Бармалей
 В мире басен
 Василёк
 Волшебные фонарики
 Детство Ратибора
 Западня (Фитиль № 137)
 Здоровье начинается дома
 Как это случилось
 Кем быть?
 Ковбои в городе
 Кто пасётся на лугу? — Весёлая карусель № 5
 Лиса и заяц
 Маугли
 Митя и микробус
 Мы с Джеком
 На юг на юг
 Не про тебя ли этот фильм? — Весёлая карусель № 5
 Небылицы в лицах — Весёлая карусель № 5
 Немухинские музыканты
 Новеллы о космосе
 Новые большие неприятности
 Ну, погоди! (выпуск 6)
 Ну, погоди! (выпуск 7)
 Остров
 Персей
 Песня о дружбе
 По следам бременских музыкантов
 Про Петрушку
 Равновесие страха
 Сказка о попе и о работнике его Балде
 Сокровища затонувших кораблей
 Спасибо
 Часы с кукушкой
 Что страшнее?
 Чудо без чудес
 Чудо — Весёлая карусель № 5
 Шапка-невидимка
 Щелкунчик
 Юморески. Выпуск № 1

1974 

 Ваня Датский
 Вершки и корешки
 Всё наоборот
 Дарю тебе звезду
 Дорогой утиль (Фитиль № 147)
 Заяц Коська и родничок
 Зубик (Фитиль № 141)
 Как козлик землю держал
 Как львёнок и черепаха пели песню
 Карусельный лев
 Лечение Василия — Весёлая карусель № 6
 Мешок яблок
 Молодильные яблоки
 Ну, погоди! (выпуск 8)
 Пони бегает по кругу
 Похождения Чичикова. Манилов
 Похождения Чичикова. Ноздрёв
 Проделкин в школе
 Прометей
 Путаница — Весёлая карусель № 6
 С бору по сосенке
 Сказка за сказкой
 Таланты и поклонники (Фитиль № 147)
 Только для взрослых (выпуск 3)
 Федорино горе
 Футбольные звёзды
 Цапля и журавль
 Человек строит дом
 Шапокляк
 Шёл трамвай десятый номер
 Юморески. Выпуск № 2
 Юморески. Выпуск № 3

1975 

 Бегемотик — Весёлая карусель № 7
 В гостях у гномов
 В порту
 Василиса Микулишна
 Верните Рекса
 Глупая лошадь — Весёлая карусель № 7
 День чудесный
 Достать до неба
 Ёжик в тумане
 И мама меня простит
 Илья Муромец
 Как верблюжонок и ослик в школу ходили
 Комаров
 Конёк-Горбунок
 Ладушки (Фитиль № 161)
 Лиса и медведь
 Мимолетности
 На лесной тропе
 Наследство волшебника Бахрама
 Наша няня
 Необычный друг
 Новогодний ветер
 Ох и Ах
 Поезд памяти
 Радуга
 Садко богатый
 Секрет успеха (Фитиль № 257)
 Среди хлебов спелых
 Уроки наших предков
 Уступите мне дорогу
 Фантик. Первобытная сказка
 Я вспоминаю…

1976 

 Апельсин — Весёлая карусель № 8
 38 попугаев
 Будь здоров, зелёный лес!
 Волшебная камера
 Голубой щенок
 Детский альбом
 Дом, который построил Джек
 Дорогой улов (Фитиль № 165)
 Зайка-зазнайка
 Земля моя
 Зеркало времени
 Икар и мудрецы
 Как дед великое равновесие нарушил
 Консервная банка — Весёлая карусель № 8
 Котёнок по имени Гав. Выпуск № 1
 Легенда о старом маяке
 Лоскуток
 Муха-Цокотуха
 Не любо — не слушай
 Ночь весны
 Ну, погоди! (выпуск 9)
 Ну, погоди! (выпуск 10)
 О том как гном покинул дом
 Переменка № 1
 Петя и волк
 Последний фокус (Фитиль № 170)
 Почему у льва большая грива? — Весёлая карусель № 8
 Почтовая рыбка
 Просто так
 Птичка тари
 Сказка дедушки Ай По
 Сказка про лень
 Слушается дело о…Не очень комическая опера
 Стадион шиворот-навыворот
 Стойкий оловянный солдатик
 Утраченные грезы (Фитиль № 164)
 Фальшивый мотив (Фитиль № 175)
 Храбрец-удалец
 Чуридило
 Шкатулка с секретом

1977 

 38 Попугаев. Бабушка удава
 38 Попугаев. Как лечить удава
 38 Попугаев. Куда идет Слонёнок
 Бобик в гостях у Барбоса
 Бравый инспектор Мамочкин
 Василиса Прекрасная
 Вот так новоселье
 Вперед, время!
 Догада
 Жила-была курочка
 Жихарка
 Журавлиные перья
 За щелчок — Весёлая карусель № 9
 Зайчонок и муха
 Исполнение желаний (Фитиль № 187)
 Как грибы с горохом воевали
 Как Маша поссорилась с подушкой
 Клоун — Весёлая карусель № 9
 Котёнок по имени Гав. Выпуск № 2
 Кто я такой?
 Мальчик с пальчик
 Мелочи жизни
 Наш добрый мастер
 Не любо — не слушай
 Не смешно (Фитиль)
 Ну, погоди! (выпуск 11)
 Одна лошадка белая
 Ох и Ах идут в поход
 Полигон
 Последний лепесток
 Принцесса и людоед — Весёлая карусель № 9
 Про дудочку и птичку
 Пятачок
 Руками не трогать (Фитиль № 182)
 Самый маленький гном. Выпуск № 1
 Серебряное копытце
 Солнышко на нитке
 Старт
 Старый дом
 Тайна запечного сверчка
 Удивительные башмачки (Фитиль № 183)
 Я к Вам лечу воспоминаньем…

1978 

 38 Попугаев. А вдруг получится!
 38 Попугаев. Привет мартышке
 Алим и его ослик
 Бабочка и тигр — Весёлая карусель № 10
 Барс лесных дорог
 Бедная Лиза
 Вагончик
 Горный мастер
 Дед Мороз и серый волк
 Догони ветер
 Дождь
 Жирафа и очки
 И смех и грех
 Илья Муромец и Соловей-разбойник
 Как утёнок-музыкант стал футболистом
 Контакт
 Легенды перуанских индейцев
 Маша больше не лентяйка
 Метаморфоза
 Мышонок Пик
 На задней парте Выпуск № 1
 Надёжная деталь (Фитиль № 188)
 Наш друг Пишичитай Выпуск № 1
 Ну, погоди! (выпуск 12)
 Ограбление по…
 Подарок для самого слабого
 Пойга и лиса
 Последняя невеста Змея Горыныча
 Посылка — Весёлая карусель № 10
 Приключения Хомы
 Рыцарь (Фитиль № 189)
 Светлячок — Весёлая карусель № 10
 Спасибо, аист!
 Счастливый конец (Фитиль)
 Талант и поклонники
 Трое из Простоквашино
 Тяжёлый случай (Фитиль № 193)
 Чудеса в решете
 Чудеса среди бела дня
 Шапка-невидимка (Фитиль № 201)

1979 

 38 Попугаев. Завтра будет завтра
 38 Попугаев. Зарядка для хвоста
 Баба-Яга против! Выпуск № 1
 Большая эстафета
 Волшебное кольцо
 Волшебный ящик (Фитиль № 211)
 Где же медвежонок?
 Домашний цирк
 Дым коромыслом
 Желтый слон
 Запрещенный прием (Фитиль)
 Золушка
 Как лиса зайца догоняла
 Котёнок по имени Гав. Выпуск № 3
 Кто получит приз?
 Летучий корабль
 Маша и волшебное варенье
 Мужчины и женщины (Фитиль № 205)
 Наш друг Пишичитай Выпуск № 2
 Недодел и Передел
 Новый Аладдин
 Огневушка-поскакушка
 Охота
 Пациент с бутылкой
 Пер Гюнт
 Переменка № 2
 Последние волшебники
 Почему ослик заупрямился?
 Премудрый пескарь
 Приезжайте в гости
 Про Ерша Ершовича
 Про щенка
 Речевые ситуации № 1. Один день в городе
 Речевые ситуации № 2. В гостинице
 Речевые ситуации № 3. Знакомство
 Речевые ситуации № 4. В гостях
 Речевые ситуации № 5. Доктор! Доктор!
 С кого брать пример
 Салют, Олимпиада!
 Сказка сказок
 Собачья радость (Фитиль № 202)
 Страшная история
 Тир

1980-е

1980 

 Баба-Яга против! Выпуск № 2
 Баба-Яга против! Выпуск № 3
 Вредный совет
 Возвращение
 Громовержцы (Фитиль № 218)
 Двенадцать месяцев
 Девочка и медведь
 Ещё раз про квартет
 И с вами снова я…
 Камаринская
 Каникулы в Простоквашино
 Котёнок по имени Гав (выпуск 4)
 Лебеди Непрядвы
 Мореплавание Солнышкина
 Му-му (Фитиль № 213)
 На задней парте Выпуск № 2
 Наш друг Пишичитай Выпуск № 3
 Невероятное-очевидное (Фитиль № 223)
 Ну, погоди! (выпуск 13)
 Первый автограф
 Про черепаху — Весёлая карусель № 11
 Погоня — Весёлая карусель № 11
 Пустомеля
 Разлучённые
 Самый маленький гном. Выпуск № 2
 Сапоги-скороходы (Фитиль № 214)
 Трах-тиби-дох (Фитиль № 220)
 Хитрая ворона
 Хитрые старушки — Весёлая карусель № 11
 Шайбу, шайбу (Фитиль № 216)
 Шарик-фонарик

1981 

 Балаган
 Бездомные домовые
 Бибигон
 Говорящие руки Траванкора
 День рождения бабушки
 До свидания, овраг
 Дорожная сказка
 Ёжик плюс черепаха
 Зимовье зверей
 Ивашка из дворца пионеров
 Как будто
 Кот Котофеевич
 Мария, Мирабела
 Мороз Иванович
 Недобрая Ладо
 Неожиданные победители (Фитиль № 227)
 Ничуть не страшно
 Однажды утром
 Он попался!
 Отражение
 Пёс в сапогах
 Поединок (Фитиль № 235)
 Поросёнок в колючей шубке
 Приключение на плоту
 Приключения Васи Куролесова
 Приходи на каток
 Раз — горох, два — горох
 Самый маленький гном. Выпуск № 3
 Сказка о глупом мышонке
 Сорок градусов по ареометру
 Тайна третьей планеты
 Так сойдёт
 Телетренаж (Фитиль № 226)
 Тигрёнок на подсолнухе
 Халиф-аист

1982 

 Бедокуры
 Боцман и попугай Выпуск № 1
 Будь здоров!
 Великан-эгоист
 Верное средство
 Волшебное лекарство
 Дедушкин бинокль
 Доходное место (Фитиль № 246)
 Живая игрушка
 Жил-был пёс
 Закон племени
 Как аукнется
 Карандаш и ластик — Весёлая карусель № 12
 Каша из топора
 Котёнок по имени Гав (выпуск 5)
 Лиса Патрикеевна
 Мой друг зонтик
 Олимпионики
 Осень
 Парадоксы в стиле рок
 Последняя охота
 Превращение
 Прежде мы были птицами
 Прекрасная Пери
 Про деда, бабу и курочку Рябу
 Пуговица
 Робинзон и самолёт
 Рыбья упряжка
 Сладкий родник
 Старая пластинка
 Сын камня
 Тайна жёлтого куста
 У попа была собака
 Чучело-мяучело
 Что случилось с крокодилом? — Весёлая карусель № 12
 Эхо — Весёлая карусель № 12

Боцман и попугай Выпуск № 2
 Волчище — серый хвостище
 Всё для всех — Весёлая карусель № 15
 Гвоздь программы Фитиль № 248
 Где обедал воробей? — Весёлая карусель № 14
 Гирлянда из малышей
 Горе — не беда
 Девочка и пираты — Весёлая карусель № 15
 Жил у бабушки козёл
 Замок лгунов
 Змей на чердаке
 И я бы мог… — Весёлая карусель № 14
 Как старик наседкой был
 Конфликт
 Лавина (Фитиль № 254)
 Лев и бык
 Лягушонок — Весёлая карусель № 14
 Мышонок и кошка — Весёлая карусель № 13
 Наваждение Родамуса Кверка
 Неудачники
 О, море, море!..
 От двух до пяти
 Охотник и его сын
 Пилюля
 Попался, который кусался!
 Почему мне нравится слон — Весёлая карусель № 15
 Про мамонтёнка
 Путешествие муравья
 Путь в вечность
 Самый маленький гном Выпуск № 4
 Сказка об очень высоком человеке
 Слонёнок и письмо
 Снегирь
 Солдатский кафтан
 Сто пуговиц — Весёлая карусель № 13
 Увеличительное стекло
 Хвастливый мышонок
 Чебурашка идёт в школу
 Юбилей

1984 

 А что ты умеешь?
 Алле-хап (Фитиль № 268)
 Ваня и крокодил
 Возвращение блудного попугая
 Вокзал для двоих (Фитиль № 261)
 Волк и телёнок
 Горшочек каши
 Дом, который построили все
 Заячий хвостик
 Зима в Простоквашино
 История одной куклы
 Как щенок учился плавать
 Картинки с выставки
 Контакты… конфликты… Выпуск № 1
 Кубик и Тобик
 Медведь — липовая нога
 На задней парте Выпуск № 3
 Не опоздал
 Ночной цветок
 Ну, погоди! (выпуск 14)
 Осторожно, обезьянки!
 Охотник до сказок
 Очевидное-невероятное (Фитиль № 259)
 Переменка № 3. Алхимик
 Переменка № 3. Меняла
 Переменка № 3. Наш дом
 Про Буку
 Про Фому и про Ерёму
 Про шмелей и королей
 Птицелов
 Разрешите погулять с вашей собакой
 Синеглазка
 Сказка о царе Салтане
 Слонёнок пошёл учиться
 То ли птица, то ли зверь
 Тяп-ляп, маляры
 Чёрно-белое кино

1985 

 38 Попугаев. Великое закрытие
 Боцман и попугай Выпуск № 3
 Боцман и попугай Выпуск № 4
 Брэк!
 Волчок
 Вскрытые резервы (Фитиль № 280)
 Всесоюзное объединение 'Экспоцентр'
 Грибной дождик
 Два билета в Индию
 Дело без дела (Фитиль № 279)
 Дереза
 Загадка Сфинкса
 Звонарь (Фитиль № 273)
 Игра — Весёлая карусель № 16
 Контакты. Конфликты. Выпуск № 2
 Контракт
 Королевский бутерброд
 Мистер Уксус и миссис Уксус
 Мы с Шерлоком Холмсом
 На задней парте Выпуск № 4
 Ну, погоди! (выпуск 15)
 Обезьянки и грабители
 Огуречная лошадка
 Падающая тень
 Пантелей и пугало
 Переменка № 4
 Перфил и Фома
 Про Сидорова Вову
 Пропал Петя-петушок
 Пудель
 Рыжая кошка
 Сказ о Евпатии Коловрате
 Слонёнок заболел
 Старая лестница
 Танцы кукол
 Терёхина таратайка
 Чудо-дерево — Весёлая карусель № 16

1986 

 Академик Иванов
 Ара, бара, пух!
 Архангельские новеллы
 Банкет
 Боцман и попугай Выпуск № 5
 Воспоминание
 Вредный совет — Весёлая карусель № 17
 Геракл у Адмета
 Дверь
 Как потерять вес
 Когда песок взойдёт
 Контакты. Конфликты. Выпуск № 3
 Легенда о Сальери
 Мальчик как мальчик
 Мышонок и красное солнышко
 На воде
 На всякий случай (Фитиль № 292)
 Недоразумение — Весёлая карусель № 18
 Ну, погоди! (выпуск 16)
 Одинокий рояль
 Переменка № 5. Не поделили
 Переменка № 5. Сила слова
 Переменка № 5. Холодно, холодно, холодно!
 Петух и боярин
 По собственному желанию
 Под ёлкой — Весёлая карусель № 18
 Приключения пингвинёнка Лоло Фильм 1
 Прогулка
 Рыжая ворона — Весёлая карусель № 18
 Сказка о глупом муже
 Собакодром (Фитиль № 294)
 Состязание — Весёлая карусель № 17
 Сын камня и великан
 Три новеллы
 Трое на острове
 Улыбка Леонардо Да Винчи
 Чудеса техники
 Я жду тебя, кит!

1987 

 Белая трава
 Богатырская каша
 Большой подземный бал
 Брак
 Вечное движение (Фитиль № 306)
 Вечные льды
 Возвращение блудного попугая (выпуск 2)
 Волшебный перстень (Фитиль № 298)
 Встреча со снеговиком
 Выкрутасы
 Дерево родины
 Диалог. Крот и яйцо
 Исчезатель
 Как в сказке (Фитиль № 305)
 Как обезьянки обедали
 Как ослик грустью заболел
 Контакты… Конфликты… Выпуск № 4
 Коротышка — зелёные штанишки
 Любимое моё время
 Мартынко
 Музыка революции
 Му-Му
 Мышь и верблюд
 Освобождённый Дон Кихот
 Переменка № 6
 Печальный детектив (Фитиль № 304)
 Поморская быль
 Поползновение
 Приключения пингвинёнка Лоло Фильм 2
 Приключения пингвинёнка Лоло Фильм 3
 Про верблюжонка
 Прямое попадание
 С 9.00 до 18.00 (С девяти до шести)
 Средь бела дня (Фитиль № 303)
 Счастливый Григорий
 Три лягушонка Выпуск № 1
 Чистая работа (Фитиль № 307)
 Школа изящных искусств. Пейзаж с можжевельником
 Шурале
 Щенок и старая тапочка
 Царство кривых зеркал

1988 

 В зоне особого внимания (Фитиль № 318)
 Витамин роста
 Влюбчивая ворона
 Возвращение блудного попугая (выпуск 3)
 Вредный совет — Весёлая карусель № 19
 Глухая защита (Фитиль № 319)
 Доверчивый дракон
 Дождливая история
 Жили-были дед и баба
 Загадка — Весёлая карусель № 19
 Заяц, который любил давать советы
 Как прекрасно светит сегодня Луна
 Карпуша
 Качели — Весёлая карусель № 19
 Келе
 Комбайн под мухой (Фитиль № 314)
 Кому повем печаль мою?
 Кот и клоун
 Кот, который умел петь
 Котёнок с улицы Лизюкова
 Кошка, которая гуляла сама по себе
 Лев и 9 гиен
 Летели два верблюда
 Марафон
 Мария, Мирабела в Транзистории
 Медвежуть
 Мы идем искать
 Нечистая сила (Фитиль № 315)
 Перевал
 Пока я не вернусь
 Потерялась птица в небе
 Свирепый Бамбр
 Седой медведь
 Случай с бегемотом
 Смех и горе у Бела моря
 Сон
 Средняя индивидуальность (Фитиль № 310)
 Таракан
 Три лягушонка. Выпуск № 2
 Уважаемый леший
 Указчик (Фитиль № 313)
 Эксперимент

1989 

 Агент уходит в океан
 Ай-ай-ай
 Античная лирика
 В объятьях русской разведки
 Всех поймал
 Второе я
 Два богатыря
 Какой звук издаёт комар?
 Квартет для двух солистов
 Квартира из сыра
 Клетка
 Кострома
 Мальчик и лягушонок
 Мико — сын Павловой
 Музыкальный магазинчик
 Надводная часть айсберга
 Озеро на дне моря
 Подружка
 Притча об артисте. Лицедей
 Пришелец в капусте
 Путешествие
 Рождение Эрота
 Сапожник и Русалка
 Сегодня в нашем городе
 Секретная океанская помойка
 Стереотипы
 Счастливый старт
 Утраченные грёзы (Фитиль № 322)
 Фру-89. Жертва
 Фру-89. Слева направо
 Цель
 Человек ниоткуда (Фитиль № 323)

1990-е

1990 

 Барашек — Весёлая карусель № 20
 В поисках Олуэн
 Военная тайна — Весёлая карусель № 22
 Дафна
 Две руки — Весёлая карусель № 20
 Ёжик должен быть колючим?
 Испорченный телефон (Фитиль № 336)
 Как Ниночка царицей стала
 Кважды ква
 Когда-то давно…
 Комино
 Кот и Компания
 Крылатый, мохнатый, масляный
 Лапландские сказки
 Невиданная, неслыханная
 Нокаут (Фитиль № 341)
 Однажды — Весёлая карусель № 21
 От дождя до дождя
 От того, что в кузнице не было гвоздя
 По следам Бамбра
 Приехали (Фитиль № 333)
 Приключения кузнечика Кузи (история первая)
 Приключения медвежонка Садко
 Пришелец Ванюша
 Серый Волк энд Красная Шапочка
 Сказка
 Случай
 Солдат и чёрт
 Соло для Луны и волка — Весёлая карусель № 22
 Стихи с бегемотами — Весёлая карусель № 21
 Стекло — Весёлая карусель № 20
 Три лягушонка. Выпуск № 3
 Чучело (Фитиль № 332)
 Школа изящных искусств. Возвращение

1991 

 38 попугаев. Ненаглядное пособие
 Mister Пронька
 Ванюша и космический пират
 Джо Билл — Весёлая карусель № 23
 Иванушко
 История одного города. Органчик
 Комната смеха
 Ловушка для Бамбра
 Маленькая колдунья
 Мисс Новый год
 Миссис Инк из Манилы — Весёлая карусель № 23
 На чёрный день
 По лунной дороге
 Подводные береты
 Праздник новогодней ёлки
 Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
 Приключения кузнечика Кузи (история вторая)
 Притча о мыши
 Прогрессивный столбняк (Фитиль № 344)
 Просто цирк (Фитиль № 357)
 Стрекоза — Весёлая карусель № 23
 Чемодан
 Что там под маской
 Яблочный пирог

1992 

 Буря
 Великая битва слона с китом
 Ворона — Весёлая карусель № 24
 Гамлет
 Глаша и Кикимора
 Двенадцатая ночь
 Джованни, Чиполлино и Золотое перышко
 Куплю привидение
 Макбет
 Машенька
 Нимфа Салмака
 Ой, ребята, та-ра-ра
 Ромео и Джульетта
 С добрым утром! — Весёлая карусель № 24
 Слонёнок-турист
 Случай на болоте — Весёлая карусель № 24
 Фатум
 Чинк
 Шарман, шарман! Выпуск № 1

1993 

 Ванюша и великан
 Гномы и горный король
 Гололедица — Весёлая карусель № 25
 Да здравствует Персей! — Весёлая карусель № 26
 Деревенский водевиль
 Если бросить камень вверх — Весёлая карусель № 26
 Задом-наперёд — Весёлая карусель № 25
 Кибиточка на одном колесе
 Коммунальная история
 Муравьиный ёжик
 Ну, погоди! (выпуск 17)
 Обезьянки, вперёд!
 Осенняя встреча
 Ответ — Весёлая карусель № 25
 Поливальная машина — Весёлая карусель № 26
 Прекрасная Маргарет и Черри Флей
 Пряник
 Рождественская фантазия
 Сквозняк
 Человек в воздухе
 Чуффык
 Шут Балакирев

1994 

 Ах, эти жмурки!
 Жили-были
 Земляника под снегом
 Новые русские
 Ну, погоди! (выпуск 18)
 Фантазёры из деревни Угоры
 Шарман, шарман! Выпуск № 2

1995 

 Выход
 Девица Бигелоу, или жевательная история — Весёлая карусель № 28
 Добро пожаловать в XXI век
 Кто первый? — Весёлая карусель № 27
 Обезьянки в опере
 Охота на динозаврика — Весёлая карусель № 27
 Подлёдный лов — Весёлая карусель № 27
 Про любовь и муху
 Сказка про дурака Володю — Весёлая карусель № 29
 Страна слепых
 Считалка для троих
 Так не бывает — Весёлая карусель № 28
 Теремок — Весёлая карусель № 29
 Три связки соломы
 Тройная уха
 Шарман, шарман! Выпуск № 3
 Эх! — Весёлая карусель № 28

1996 

 Весёлые картинки
 Королевская игра
 Короли и капуста
 Нити
 Полифем, Акид и Галатея
 Тайна — Весёлая карусель № 30
 Храбрый король — Весёлая карусель № 30

1997 

 Отбор (Медвежья спасательная служба. Фильм 1)
 Приключения в океане (Медвежья спасательная служба. Фильм 2)
 Загадка Сфинкса (Медвежья спасательная служба. Фильм 3)
 Погоня в космосе (Медвежья спасательная служба. Фильм 4)
 Обезьянки. Скорая помощь

1998 
 Ночь на лысой горе

1999

2000-е

2000 
 Два слона — Весёлая карусель № 32
 Катина сказка — Весёлая карусель № 32
 Кисточка — Весёлая карусель № 31
 Коза № 1
 Крокодилушка — Весёлая карусель № 31
 Молитва «Отче наш»
 Сундук
 Чудо-замок — Весёлая карусель № 31
 Чего на свете нету — Весёлая карусель № 32

2001 
 Аль-Фатиха. Мусульманская молитва
 Дора-Дора-Помидора
 Ёлочка для всех
 Ещё раз про кота — Весёлая карусель № 33
 Колыбельная
 Леталка — Весёлая карусель № 33
 Праздник

2002 
 Дочь великана
 Мои бабушки и я
 О рыбаке и рыбке
 Однажды
 Утро попугая Кеши

2003 
 Грибок
 Полынная сказка в три блина длиной
 Рыцарский роман
 Хорошо забытое старое
 Шма Исраэль! Иудейская молитва

2004 
 Знакомые нашей ёлки
 Кальмары

2005 
 Девочка и крот
 История любви одной лягушки
 Новые приключения попугая Кеши
 Кеша-рыболов
 Мужество попугая Кеши
 Первая охота
 Поединок
 Похитители ёлок

2006 
 Гофманиада. Вероника
 Кролик с капустного огорода
 Мена
 Меч
 Новые приключения попугая Кеши
 Похищение попугая Кеши
 Попугай Кеша и чудовище

2007 
 Дед Мазай и другие
 Меню
 Рыбка
 Сорочьи сплетни

2008 
 Прекрасная лягушка
 Смотря как посмотреть

2009 
 Мальчик-деревце

2010-е

2010 
 Дедушкин валенок
 Секрет матрешки
 Школа снеговиков. Хоккей в Дедморозовке

2011 
 Мим и клоун
 Школа снеговиков. Дед Мороз из Дедморозовки

2012 
 Ах, если б к нам приехал лес! — Весёлая карусель № 34
 День везения
 Как кричит крокодил? — Весёлая карусель № 34
 Куда идут животные — Весёлая карусель № 34
 Ненастоящая девочка
 Чёртик на заборе

2013 
 Вот был бы большим — Весёлая карусель № 35
 Кукарача
 Месяц лимонная долька — Весёлая карусель № 35
 Мышкины истории
 Привередливая мышка
 Так не бывает — Весёлая карусель № 35
 Четыре обезьяны — Весёлая карусель № 35

2014 

 Военная инструкция для мальчишек — Весёлая карусель № 36
 Дай капустки!
 Курица
 Р-Р-Р — Весёлая карусель № 36
 Сколько лап у собаки — Весёлая карусель № 37
 Снежные зайчики — Весёлая карусель № 37
 Советчики — Весёлая карусель № 37
 Сын капитана — Весёлая карусель № 38
 Тайна старика Тимофея — Весёлая карусель № 36
 Ушла в Париж — Весёлая карусель № 38
 Чужой среди айсбергов
 Ямка с водой — Весёлая карусель № 38

2015 

 Бегемот и компот — Весёлая карусель № 39
 Белы медведи
 Большой друг — Весёлая карусель № 40
 Даша и людоед
 Джек-простак — Весёлая карусель № 40
 Если б я капитаном был — Весёлая карусель № 41
 Коровка — Весёлая карусель № 39
 Лягушенция — Весёлая карусель № 40
 Мама-цапля
 Морошка
 Муравей и муравьед — Весёлая карусель № 39
 Немытый пингвин
 Непослушные — Весёлая карусель № 41
 Очень одинокий петух
 Питон и сторож
 Плохие слова — Весёлая карусель № 40
 Почему исчезли динозавры — Весёлая карусель № 39
 Про Комарова — Весёлая карусель № 41
 ПЫК-ПЫК-ПЫК — Весёлая карусель № 39
 Семь кошек — Весёлая карусель № 41

2016 

 Апорт
 Бабушка с крокодилом — Весёлая карусель № 44
 Бельчонок и санки — Весёлая карусель № 45
 Буль — Весёлая карусель № 44
 Выходной — Весёлая карусель № 44
 Два трамвая
 Девочка, дракон и папа
 Дело в шляпе — Весёлая карусель № 44
 Джони-Бонни-Бо
 Ёлочка — Весёлая карусель № 45
 Замкнутый круг
 Злой колдун — Весёлая карусель № 43
 Козлы
 Корова мечтала — Весёлая карусель № 43
 Маршрутка
 Медведь и бабочка — Весёлая карусель № 43
 Откуда берутся снежинки? — Весёлая карусель № 45
 Очень вежливая история — Весёлая карусель № 43
 Посох — Весёлая карусель № 45
 Тип-топ

2017 

 А как наши космонавты
 Белозубка
 Белоснежье
 Бесконечная такса — Весёлая карусель № 46
 Виват, мушкетёры — Весёлая карусель № 46
 Вышла из дома старушка за хлебом и сладкой ватрушкой — Весёлая карусель № 48
 Доброе сердце — Весёлая карусель № 46
 Добрый полицейский
 Замечательная клякса — Весёлая карусель № 48
 Кани и Симба
 Капитан Кракен и его команда (1-7 серии)
 Кокоша — Весёлая карусель № 47
 Котёнок с улицы Лизюкова 2
 Кросс — Весёлая карусель № 48
 Лентяйка Василиса
 Ноги осьминога — Весёлая карусель № 47
 Огонёк
 Подлинный крокодил — Весёлая карусель № 47
 С новым годом! Поздравление от героев студии
 Снегозавр
 Страшилище-хорошилище — Весёлая карусель № 48
 Хоботёнок
 Хочу жить в зоопарке
 Чей нос лучше? — Весёлая карусель № 47

2018 

 Ай да Пушкин!
 Богатырята
 Гофманиада
 Капитан Кракен и его команда (8-18 серии)
 Монсики (совместно с студией анимации «Петербург») (1-8 серии)
 Оранжевая корова (1-4 серии)
 Пиратская школа (1-6 серии)
 Пластилинки. Циферки
 Петер-Баас
 Приключения Пети и Волка (2, 4 серия)
 Простоквашино (1-10 серии)
 Сплюшка
 Чебурашка. Переезд
 Шахматы

2019 

 Зеркальце
 Капитан Кракен и его команда (19-26 серии)
 Монсики (совместно с студией анимации «Петербург») (9-26 серии)
 Ночная сказка
 Оранжевая корова (5-21 серии)
 Пиратская школа (7-10 серии)
 Пластилинки. Зверушки (1-10 серии)
 Пластилинки. Машинки (1-8 серии)
 Пластилинки. Музыкальные инструменты
 Приключения Пети и Волка (1, 3, 5-8 серии)
 Простоквашино (11-25 серии)
 Снежная Королева: Зазеркалье
 Три сестры
 Умка на ёлке
 Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада

2020-е

2020 

 7 козлят — Весёлая карусель № 50
 Баба-Яга и малышка — Весёлая карусель № 50
 Зебра в клеточку (1-28, 30-34, 36-38, 43 серии)
 Кораблик, который хотел летать
 Монсики (совместно с студией анимации «Петербург») (27-36 серии)
 Оранжевая корова (22-52 серии)
 Пиратская школа (11 серия)
 Пластилинки. Зверушки (11-16 серии)
 Пластилинки. Растения
 Простоквашино. Специальный выпуск (1-3 серии)
 Привет, бабульник!
 Приключения Пети и Волка (9-21 серии)
 Принцесса и бандит
 Простоквашино (26-42 серии)
 Тайны Медовой долины (1-10 серии)
 Тёплая звезда — Весёлая карусель № 50
 Уточка и кенгуру
 Чебурашка. Секрет праздника
 Яблоневый человек

2021 

 Вовка и зима в Тридевятом царстве
 Енотки (1-23 серии)
 Зебра в клеточку (29, 35, 39-42, 44-78 серии)
 Крутиксы (1-11 серии)
 Монсики (совместно с студией анимации «Петербург») (37-52 серии)
 Ну, погоди! Каникулы (1-6 серии)
 Оранжевая корова (53-85 серии)
 Песочница
 Пластилинки. Зверушки (17-21 серии)
 Пластилинки. Машинки (9-13 серии)
 Приключения Пети и Волка (22-44, 46, 48 серии)
 Простоквашино (43-70 серии)
 Тайны Медовой долины (11-52 серии)
 Чуч-Мяуч (1-22 серии)

2022 

 Енотки (24-28 серии)
 Инопланетяне в моём рюкзаке
 Крутиксы (12-30 серии)
 Мартышкины (1-22 серии)
 Монсики (совместно с студией анимации «Петербург») (53-73 серии)
 Новогодние волшебности
 Ну, погоди! Каникулы (7-24 серии)
 Оранжевая корова (86-114 серии)
 Приключения Пети и Волка (45, 47, 49-68 серии)
 Простоквашино (71-88 серии)
 Суворов. Великое путешествие
 Тайны Медовой долины (53-74 серии)
 Умка (1-14 серии)
 Чинк: Хвостатый детектив
 Чуч-Мяуч (23-48 серии)

2023 

 Безумная планета
 Крутиксы (с 31 серии)
 Лудлвилль
 Малуша
 Мартышкины (с 23 серии)
 Монсики (совместно с студией анимации «Петербург») (с 74 серия)
 Новый год с Ваней и Забавой
 Ну, погоди! Каникулы (с 25 серия)
 Оранжевая корова (с 115 серии)
 Приключения Пети и Волка (с 69 серии)
 Простоквашино (с 89 серии)
 Тайны Чароводья
 Умка в кино
 Умка (с 15 серии)
 Формула воды
 Чебурашка
 Чуч-Мяуч (с 49 серии)

Список полнометражных мультфильмов 

 Пропавшая грамота (1945)
 Конёк-Горбунок (1947)
 Ночь перед Рождеством (1951)
 Аленький цветочек (1952)
 Снегурочка (1952)
 Царевна-лягушка (1954)
 Заколдованный мальчик (1955)
 Двенадцать месяцев (1956)
 Небесное созданье (1956)
 Снежная королева (1957)
 Краса ненаглядная (1958)
 Приключения Буратино (1959)
 Человечка нарисовал я (1960)
 Ключ (1961)
 Чиполлино (1961)
 Баня (1962)
 Дикие лебеди (1962)
 Левша (1964)
 Поди туда, не знаю куда (1966)
 Синяя птица (1970)
 Конёк-Горбунок (1975)
 Тайна третьей планеты (1981)
 Осень (1982)
 Сказка о царе Салтане (1984)
 Любимое моё время (1987)
 Кошка, которая гуляла сама по себе (1988)
 Подводные береты (1991)
 Гофманиада (2018)
 Снежная Королева: Зазеркалье (2019)
 Суворов. Великое путешествие (2022)
 Чинк: Хвостатый детектив (2022)
 Безумная планета (2023)
 Малуша (2023)
 Тайны Чароводья (2023)
 Умка в кино
 Формула воды (2023)

Художественные фильмы с применением мультипликации 
 Я был спутником Солнца (1959)
 Путешествие в апрель (1962)
 Большой фитиль (1963)
 Внимание! В городе волшебник! (1963)
 Маяковский смеётся (1975)
 Мария, Мирабела (1981)
 Мария, Мирабела в Транзистории (1988)
 Чебурашка (2023)

Примечания 

Списки мультфильмов по студиям